Петруро-Ирпино () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.

Население составляет 446 человек (2008 г.), плотность населения составляет 133 чел./км². Занимает площадь 3 км². Почтовый индекс — 83010. Телефонный код — 0825.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Варфоломей, празднование 24 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20080421204558/http://www.petruroirpinonline.com/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/